Hikel ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Hikel (* 1986), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Hikel (* 1973), deutscher Beachvolleyballspieler